Le match de rugby à XV France - Galles de 1975 se déroule le samedi  au Parc des Princes de Paris. Il se déroule dans le cadre de la première journée du Tournoi des cinq nations 1975.

Le match 

Les Gallois arrivent au Parc des Princes pour y disputer leur premier match de 1975. Après 1975, leurs déplacements à Paris au Parc des Princes se solderont systématiquement par des défaites : leur unique victoire fut remportée lors du tournoi des cinq nations 1975.

Il faudra attendre 1999 et le premier match au Stade de France à Saint-Denis pour voir un nouveau succès gallois à l'arraché (34-33).

Il y a du sang neuf dans les rangs gallois: six joueurs connaissent leur première cape, y compris les deux piliers de Pontypool RFC, Charlie Faulkner et Graham Price qui forment, avec Bobby Windsor, la première ligne.

Price avait à peine 23 ans, ce qui était jeune pour un pilier, alors que Faulkner, ceinture noire en judo, était plus âgé. Phil Bennett n'a pas été retenu dans l'équipe de manière surprenante et il a été remplacé par le demi d'ouverture d'Aberavon RFC, John Bevan.

Le trois-quarts centre Steve Fenwick commence sa carrière internationale par un essai inscrit, ses coéquipiers Terry Cobner et Gerald Davies inscrivent le leur pour donner au pays de Galles un avantage de 17-7 au repos.

Gareth Edwards sort le grand jeu en deuxième mi-temps, ce qui donne au pays de Galles une de ses plus belles victoires.

Feuille du match
  -  : 10-25
 Le samedi  au Parc des Princes de Paris, Galles bat France 25-10
 spectateurs
 Arbitre : M. Ken Pattinson 
 pour la France: 1 essai Jean-François Gourdon, 2 pénalités Michel Taffary.
 pour le pays de Galles: 5 essais Graham Price, Terry Cobner, Gareth Edwards, Steve Fenwick, Mervyn Davies, 1 transformation Steve Fenwick, 1 pénalité Steve Fenwick.

Les équipes
France
Titulaires : France : Michel Taffary - Jean-François Gourdon, Roland Bertranne, Claude Dourthe, Jean-Pierre Lux - (o) Jean-Pierre Romeu - (m) Jacques Fouroux (cap) - Victor Boffelli, Jean-Pierre Bastiat, Olivier Saïsset - Alain Estève, Georges Senal - Jean-Louis Azarete, Alain Paco, Armand Vaquerin.

Remplaçants (entrés en jeu) : Jack Cantoni, Jean-Claude Skrela
Sélectionneurs :

Galles
Titulaires : JPR Williams - Gerald Davies, Ray Gravell, Steve Fenwick, JJ Williams - (o) John Bevan, (m) Gareth Edwards - Mervyn Davies (cap.), Terry Cobner, Trefor Evans - Allan Martin, Geoff Wheel - Charlie Faulkner, Bobby Windsor, Graham Price
Remplaçant (entré en jeu) : aucun.
Sélectionneur :

Avertissements
Remplacements temporaires

Articles connexes 
Tournoi des cinq nations 1975
France-Galles en rugby à XV
Équipe de France de rugby à XV
Équipe du pays de Galles de rugby à XV
Pays de Galles au tournoi des cinq nations 1975
Confrontations plus récentes :
Match de rugby à XV Galles - France (1998)
Match de rugby à XV France - Galles (1999)
Match de rugby à XV France - Galles (2005)

Liens externes 
 wru
 ffr

Galles (1975)
France (1975)
Rugby à XV en 1975
Événement sportif à Paris
Rugby à XV à Paris